Il singolare dell'Internationaux de Strasbourg 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Sandra Cecchini era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jana Novotná ha battuto in finale 6–1, 6–2 Patricia Tarabini.

Teste di serie

  Katerina Maleeva (primo turno)
  Jana Novotná (campionessa)
  Susan Sloane (quarti di finale)
  Bettina Fulco (quarti di finale)

 Nicole Provis (secondo turno) 
 Judith Wiesner (secondo turno) 
 Gretchen Magers (quarti di finale) 
 Ann Grossman (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Strasbourg 1989